La Communauté de communes du Pays Belmontais (Aveyron) est une communauté de communes du département de l'Aveyron
 La Communauté de communes du Pays Belmontais (Sarthe) est une communauté de communes du département de la Sarthe